8. Drużynowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w sierpniu 2019 roku. Reprezentacje rywalizowały w superlidze, I lidze, II lidze oraz III lidze. Gospodarzem superligi drużynowych mistrzostw Europy była Bydgoszcz, zawody I ligi odbyły się w Sandnes, II ligi w Varaždin, a III ligi w Skopje. Mistrzostwo, po raz pierwszy, zdobyła reprezentacja Polski.

Superliga

Uczestnicy 
W zawodach superligi wystartowało 12 najsilniejszych lekkoatletycznych reprezentacji z Europy w tym trzy – Finlandia, Szwajcaria i Finlandia – które awansowały w 2017 roku z I ligi drużynowych mistrzostw Europy.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela punktów 
Źródło.

Klasyfikacja końcowa 
Drużyny z pięciu ostatnich miejsc, w sezonie 2021 wystąpią w rywalizacji I ligi.

I liga

Uczestnicy 
W zawodach I ligi startowało łącznie 11 zespołów, w tym dwa – Białoruś i Holandia – które spadły w 2017 roku z superligi drużynowych mistrzostw Europy oraz trzy – Litwa, Słowacja i Węgry – które awansowały z II ligi drużynowych mistrzostw Europy. Do zawodów z powodu zawieszenia nie przystąpiła zdegradowana z rozgrywek superligi w 2017 roku reprezentacja Rosji.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela punktów 
Źródło.

Klasyfikacja końcowa 
Zwycięzca klasyfikacji oraz Białoruś (jako organizator) w sezonie 2021 wystąpią w rywalizacji Superligi. Drużyny z pięciu ostatnich miejsc w sezonie 2021 wystąpią w rywalizacji II ligi. Wykluczona z zawodów reprezentacja Rosji automatycznie zajęła ostatnią pozycje.

II liga

Uczestnicy 
W zawodach II ligi wzięło udział 12 zespołów, w tym trzy – Bułgaria, Dania i Estonia – które spadły w 2017 roku z I ligi drużynowych mistrzostw Europy oraz trzy – Gruzja, Luksemburg oraz Malta – które awansowały z III ligi drużynowych mistrzostw Europy.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela punktów 
Źródło.

Klasyfikacja końcowa 
Zwycięzca klasyfikacji w sezonie 2021 wystąpi w rywalizacji I ligi. Drużyny z pięciu ostatnich miejsc w sezonie 2021 wystąpią w rywalizacji III ligi.

III liga

Uczestnicy 
W zawodach najniższej, III ligi, startowało 12 zespołów, w tym drużyna małych krajów Europy.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela punktów 
Źródło.

Przypisy 

2019 w lekkoatletyce
2019
2019 w polskim sporcie
Lekkoatletyka w Bydgoszczy
Międzynarodowe imprezy sportowe w Polsce
2019 w Norwegii
Sandnes
Lekkoatletyka w Norwegii
2019 w Chorwacji
Sport w Varaždinie
Lekkoatletyka w Chorwacji
2019 w Macedonii Północnej
Sport w Skopju
Lekkoatletyka w Macedonii Północnej